Вячесла́в Царёв:
 Царёв, Вячеслав Валентинович (1951—2006) — советский киноактёр.
 Царёв, Вячеслав Вячеславович (1971— 2010) — российский футболист.